Władysław Wolański (1837–1891) – poseł Sejmu Krajowego Galicji
 Władysław Wolański (1886-1940) – polski ziemianin, ofiara zbrodni katyńskiej